

Persone
Branko Lazarević – calciatore serbo
Dejan Lazarević – calciatore sloveno
Grigorij Lazarevič Aronov – regista sovietico
Jovan Lazarević – giocatore di calcio a 5 serbo
Laza Lazarević – scrittore e psichiatria serbo
Milan Lazarević – pallamanista jugoslavo 
Milan Lazarević – calciatore serbo 
Milunka Lazarević – giocatore di scacchi e giornalista serbo
Mladen Lazarević – calciatore serbo
Spomenka Lazarević' – ex cestista jugoslava
Stefan Lazarević – despota serbo del casato omonimo
Violeta Lazarević – cestista montenegrina
Vojin Lazarević – calciatore jugoslavo 
Vuk Lazarević – principe serbo

Altro
Casa dei Lazarević – dinastia serba del basso medioevo